Альфред Дікін (1856—1919) — австралійський політичний діяч, був лідером руху за федерацію і пізніше Прем'єр-міністром Австралії.
 Джозеф Дікін (1879—1972) — британський легкоатлет, чемпіон літніх Олімпійських ігор-1908.
 Марія Дікін (1870—1951) заснувала Народний шпиталь для хворих тварин (PDSA).
 Метт Дікін (* 1980) — американський веслувальник, чемпіон літніх Олімпійських ігор-2004.

Див. також 
 Медаль Марії Дікін